Erytropoëtische protoporfyrie, een bepaalde ziekte
 Geëxpandeerd polypropyleen, een partikelschuimstof op polypropeenbasis
 Europese Volkspartij (EVP), European People's Party (EPP)
 Extensible Provisioning Protocol, is een op XML gebaseerd protocol en een internet standaard van de IETF.